«Make Your Own Kind of Music» () — песня, написанная Барри Манном на стихи Синтии Вайль. В 1969 году песню записала американская певица Касс Эллиот для своего второго сольного альбома Bubblegum, Lemonade, and… Something for Mama. В её исполнении песня вошла в первую десятку Adult contemporary-чартов Канады и США.

Чарты

Кавер-версии 
 В 1972 году концертный альбом Барбры Стрейзанд Live Concert at the Forum включал попурри «Sing / Make Your Own Kind Of Music»; выпущенный в качестве сингла, он достиг 94-й строчки в Billboard Hot 100 и 28-й строчки в чарте Easy Listening журнала Billboard. На альбоме 1973 года Barbra Streisand…And Other Musical Instruments Стрейзанд исполнила «Make Your Own Kind of Music» в попурри с «The World is a Concerto».
 В 2018 году Палома Фейт записала кавер-версию песни, которая стала джинглом для рекламной кампании Karoq, нового компактного кроссовера Škoda. Сингл вошёл в топ-30 чарта Великобритании.

Примечания

Ссылки 

Песни 1969 года
Песни Касс Эллиот
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы Dunhill Records
Синглы Columbia Records
Синглы 1972 года
Песни, написанные Синтией Вайль
Песни, написанные Барри Манном
Песни Паломы Фейт